

Cachoeira est une municipalité de l'État de Bahia ;
 Cachoeira Alta est une municipalité de l'État de Goiás ;
 Cachoeira de Goiás est une municipalité de l'État de Goiás ;
 Cachoeira Grande est une municipalité de l'État du Maranhão ;
 Cachoeira da Prata est une municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 Cachoeira de Minas est une municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 Cachoeira de Pajeú est une municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 Cachoeira do Piriá est une municipalité de l'État du Pará ;
 Cachoeira do Arari est une municipalité de l'État du Pará ;
 Cachoeira dos Índios est une municipalité de l'État de la Paraíba ;
 Cachoeiras de Macacu est une municipalité de l'État de Rio de Janeiro ;
 Cachoeira do Sul est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul ;
 Cachoeira Paulista est une municipalité de l'État de São Paulo.

Cachoeira est une localité dans le district de Mé-Zóchi.

Voir aussi